

Toponyme 

 Aia, commune de la province du Guipuscoa dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Sigles 

AIA est un sigle qui signifie :
 Acide indole 3-acétique, une hormone végétale ;
 Association internationale africaine ;
 Association internationale antimilitariste (fondée en 1904) ;
 Alphabet international africain ;
 Artistik-Intelligence-Agency ;
 American Institute of Architects ;
 Air Intelligence Agency, renommé depuis 2007  ;
 Atelier Industriel de l'Aéronautique ;
 Anastomose Iléo-Anale ;
 Leahy-Smith America Invents Act, loi fédérale américaine sur les brevets ;
 AIA Group, une compagnie d'assurances hong-kongaise ; 
 AIA Life designers, anciennement AIA, Architectes et Ingénieurs Associés, une agence d'architecture au  rang du palmarès des agences françaises exprimé en chiffre d'affaires.

Codes 
AIA est un code, qui peut signifier :
 Anguilla, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
  ;
 .

Patronyme 

 Karlo Aia (1990-), un coureur cycliste estonien.